Назва численних храмів на честь свята Різдва Пресвятої Богородиці.



Київ 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Києво-Печерська лавра)
 Церква Різдва Богородиці (Кухмістерська слобідка)

Вінницька область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Гурівці) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Журавне) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Муровані Курилівці)
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Снітків) — ПЦУ

Волинська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Буяни) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Городок) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Любомль) — УПЦ МП
 Церква Пресвятої Богородиці (Плоске) — УПЦ МП
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Хворостів) — УПЦ МП
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Шацьк) — УПЦ МП

Дніпропетровська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Кривий Ріг) — УПЦ МП

Житомирська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Рижани)

Закарпатська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Ділове)
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Загаття) — УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Кваси)
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Мукачеве, УГКЦ)

Івано-Франківська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Нижній Вербіж) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Рогатин) —УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Тисмениця) — УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Хриплин)   — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Трофанівка)  — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Ворохта) — УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Криворівня) — ПЦУ
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Перегінське) — УГКЦ

Київська область 
 Церква  Різдва Богородиці  (Васильків)
 Церква Різдва Богородиці (Перемога) — ПЦУ
 Церква на честь Різдва Божої Матері (Петропавлівська Борщагівка) — УПЦ МП

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Білогорща), Львів — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Давидів), Пустомитівський район  — УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Жовква) — УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Залужани) — УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Заплатин), Стрийський район — УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Зарайське), Самбірський район
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Кривчиці), Львів — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Львів, Шевченка), Львів — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Нестаничі) — храм у селі Нестаничі
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Розлуч), Турківський район — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Самбір) — УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Сихів), Львів — УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Хирів) — УГКЦ і ПЦУ (спільно)
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Храпличі) Мостиський район — ПЦУ
 Церква Різдва Богородиці (Яворів) — УГКЦ
 Дерев'яна Церква Різдва Богородиці (Новосілки-Гостинні)

Миколаївська область

Одеська область 
 Церква Святого Різдва Богородиці — православний храм у с. Новоукраїнка, Роздільнянський район

Полтавська область 
 Різдво-Богородична церква (Лубни) — УПЦ МП
 Різдво-Богородична церква (Малі Будища) — УПЦ МП
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Великі Будища)‎ — УПЦ МП
 Церква Різдва Богородиці (Харківці) — УПЦ МП
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Велика Багачка) —

Рівненська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Дубровиця)
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Тинне)
 Свято-Різдво-Богородична церква (Смородськ) — УПЦ МП
 Церква Різдва Богородиці (Нова Мощаниця) — ПЦУ

Сумська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Слоут)
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці на Веригині (Глухів)
 Різдво-Богородицька церква (Юнаківка)

Тернопільська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Баранівка) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Биківці) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Біла) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Борщівка) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Ванжулів) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Васильківці) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Велика Білка) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Великий Кунинець) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Веселівка) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Вишгородок) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Глибочок) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Джуринська Слобідка) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Загірці) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Заруддя) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Затурин) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Звиняч) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Зелена) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Криве) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Лежанівка) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Лошнів) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Мартинівка) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Мишківці) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Очеретне) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Підзамочок) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Підлісне) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Полівці) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Старий Вишнівець) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Супранівка) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Сухостав) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Тернопіль) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Турильче) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Шили) — ПЦУ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Щаснівка) — ПЦУ

Втрачені 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Бучач)

Харківська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Костянтівка) — УПЦ (МП)

Хмельницька область

Черкаська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Умань) — храм у місті Умань

Чернівецька область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці «Гореча» — УПЦ МП
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Михайлівка) — ПЦУ

Чернігівська область 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Чернігів) — УГКЦ

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Ніагара-Фоллс)

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Люблін) — УГКЦ
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Хотинець) — УГКЦ

Церква Різдва Богородиці (Подмоклово) — УПЦ МП

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Земун)

Див. також 
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці
 Собор Різдва Пресвятої Богородиці
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці

Джерела 
 Сторінки Вікіпедії.